Bannes (Alt Marne)
 Bannes (Marne)
 Bannes (Mayenne)
 Bannes (Òlt), municipi francès al departament de l'Òlt (regió de Migdia-Pirineus)